Хейманс:
 Хейманс, Дан (род. 1999) — бельгийский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Хейманс, Корней (1892—1968) — бельгийский физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1938 году.
 Хейманс, Эмили (род. 1981) — канадская прыгунья в воду, четырёхкратная медалистка Олимпийских игр, чемпионка мира.

Другое 
 Хейманс — крупный древний ударный кратер в северной приполярной области обратной стороны Луны.